Давид Сосланович Кокоев () — российский футболист, нападающий клуба «Краснодар».
Воспитанник академии клуба «Краснодар». С 2018 по 2019 годы играл за «Краснодар-3» в первенстве ПФЛ, в сезоне 2021/22 — за «Краснодар-2» в первенстве ФНЛ. 
4 мая 2022 года дебютировал за основу клуба в премьер-лиге в матче против московского «Локомотива», выйдя на 90-й минуте вместо Эдуарда Сперцяна.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Краснодар»

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар»